Miejscowości w USA:
 Vermontville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
Gminy w USA:
 Vermontville (ang. Vermontville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton